Robert Hughes peut faire référence à:

Divertissement
 (1948), dont les rôles incluent ABBA: The Movie et la sitcom Hey Dad
 (1912–2007), compositeur écossais-australien
Robert Hughes (1938–2012), critique d'art, écrivain et diffuseur australien
 (1744–1785), poète gallois
 (1935), artiste gallois
Robert Ball Hughes (1804–1868), sculpteur anglo-américain
 (1949), écrivain américain
Robert Earl Hughes (1926–1958),ancien "humain le plus lourd du monde" américain selon le livre Guinness des records
, directeur de la télévision américaine
, réalisateur et producteur américain

Politiques
Robert Hughes (1932-2022), homme politique travailliste britannique, MP pour Aberdeen North
 (1951), homme politique conservateur britannique, MP pour Harrow West
Robert H. Hughes (1925–2017), homme politique américain à la Chambre des représentants du Texas

Sports
 (1989), running back de football américain
 (Robert E. Hughes, 1944–2013), joueur de football américain et entraîneur universitaire
 (1928), entraîneur de basketball au secondaire
 (1973), ancien joueur de cricket anglais
 (1966), joueur de fléchettes gallois
 (1986), footballeur de St Neots Town
 (1930–2012), joueur et nageur olympique américain de water-polo
 (1947), athlète olympique britannique

Autre
 (1910–1996), missionnaire médical britannique
 (1855–1940), avocat américain
 (1911–1991), neurologue britannique
 (mort 1900), américain, président de Rogers Locomotive and Machine Works
 (1821–1901), journaliste américain, avocat et juge de Virginie
 (1847–1935), avocat néo-zélandais et défenseur de l'environnement
 (1839–1909), commandant militaire américain

Voir aussi
, personnage de feuilleton américain de fiction de As the World Turns
, personnage de feuilleton fictif australien de Neighbours